Villarica je názvem několika míst v Jižní Americe:

:
 Villarrica (Chile) – město v regionu Araukánie v jižní části země. Podle města byly pojmenovány:
 Villarrica (jezero)
 Villarrica (sopka)
 Národní park Villarrica

 Villarrica (Paraguay) – hlavní město departamentu Guairá.